Dulbecco's Modified Eagle's Medium, kurz DMEM, ist ein standardisiertes Nährmedium für die Zellkultur mit breiter Verwendbarkeit für humane und verschiedene tierische Zellen. DMEM ist eine von Renato Dulbecco im Jahr 1959 publizierte modifizierte Variante des Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM), welches im Vergleich zu EMEM eine vierfache Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen enthält. Heutzutage sind zahlreiche Versionen von DMEM mit leicht unterschiedlichen Zusammensetzungen kommerziell erhältlich, z. B. mit oder ohne Phenolrot und Glutamin, bzw. niedrigem (1000 mg/L) oder hohem (4500 mg/L) Gehalt an Glucose, welche für verschiedenen Zellkultur-Anwendungen optimiert sind.

Zusammensetzung 
Im folgenden ein Beispiel einer modernen Formulierung eines kommerziell erhältlichen DMEM. Angaben in mg/l:

Anorganische Salze:
 CaCl2 (wasserfrei): 200,00
 Fe(NO3)3 · 9 H2O: 0,10
 KCl: 400,00
 MgSO4 (wasserfrei): 97,67
 NaCl: 6400,00
 NaH2PO4 · H2O: 125,00
 NaHCO3: 3700,00

Andere Komponenten:
 D-Glucose: 1000,00
 Phenolrot: 15,00
 Natriumpyruvat: 110,00

Aminosäuren:
 L-Arginin HCl: 84,00
 L-Cystin 2 HCl: 63,00
 L-Glutamin: 584,00
 Glycin: 30,00
 L-Histidin HCl H2O: 42,00
 L-Isoleucin: 105,00
 L-Leucin: 105,00
 L-Lysin HCl: 146,00
 L-Methionin: 30,00
 L-Phenylalanin: 66,00
 L-Serine: 42,00
 L-Threonin: 95,00
 L-Tryptophan: 16,00
 L-Tyrosin 2 Na · 2 H2O: 104,00
 L-Valin: 94,00

Vitamine:
 D-Calciumpantothenat: 4,00
 Cholinchlorid: 4,00
 Folsäure: 4,00
 i-Inositol: 7,20
 Niacinamid: 4,00
 Riboflavin: 0,40
 Thiamin HCl: 4,00
 Pyridoxin HCl: 4.0

Einzelnachweise 

Nährmedium